Treći stupanj nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1976./77. kojeg su činile republičke lige

Hrvatska 

Hrvatska liga (Hrvatska republička liga)u sezoni 1976/77. bila je podijeljena na dvije skupine - Sjever i Jug.

Hrvatska republička liga - Sjever 

 Izvori:  
 80 godina NK Segesta (1906-1986)  
 Sto godina nogometa u Hrvatskoj

Hrvatska republička liga - Jug 

 Izvori:  
 Narona / Neretva  
 Sto godina nogometa u Hrvatskoj 

Doigravanje za prvaka Hrvatske  
 'BSK Slavonski Brod
 Zadar

Nakon kvalifikacijskih utakmica između pobjednika dviju skupina, novi član Druge savezne lige postao je BSK'' iz Slavonskog Broda.

Bosna i Hercegovina 

 Izvori:  
 FK Kozara 1913-1988 
 forum.sportsport.ba

Crna Gora

Unutrašnje poveznice 
 Prva savezna liga 1976./77.

Vanjske poveznice

Izvori 
 

 

1976-77
 3